I Provaglio furono una nobile famiglia bresciana, potenti feudatari, e condottieri al servizio della Serenissima.

Storia 

Uno dei primi documenti dove compare il nome della famiglia Provaglio è un istrumento del 16 settembre 1286 a ricordare il giuramento di fedeltà fatto dai maggiorenti degli Orzinuovi agli Ambasciatori del Comune di Brescia.

I Provaglio furono patrizi bresciani, rintracciabili tra gli appartenenti al Nobile Consiglio della prima serrata del 1488. Nel 1592 la Repubblica Veneta riconosce alla famiglia il titolo nobiliare di conti su feudo di Monticelli d'Oglio, possedimento dei Provaglio sin dal 1411 dunque da qui il nome Provaglio di Monticelli. Successivamente il Doge concesse ad un Provaglio di questo ramo il titolo ereditario di conte di Meduna nel Friuli, da qui i Provaglio di Meduna.

Lo stemma 

Dello stemma della famiglia ne sono riportate tre varianti:

Personaggi illustri 
 Alfonso Provaglio
 Annibale Provaglio , Condottiero
 Mario Provaglio, (1540-?) Condottiero per la Serenissima partecipò alla battaglia di Cipro
 Scipione Provaglio (XV sec.) 
 Pietro Provaglio 
 Livia Provaglio, monaca agostiniana
 Marzia Provaglio in Martinengo Cesaresco (1781 - 1859)

Albero genealogico

|190|232|Pietro|1927-2001|

Palazzi 
 Palazzo Provaglio (Brescia)
 Palazzo Greppi-Gironda, già palazzo Provaglio (Monticelli d'Oglio)
 Villa Romei Longhena Provaglio (Capodimonte, Castenedolo)

Proprietà

Epoca napoleonica 
 Monticelli d'Oglio 5873,98 pertiche
 Dello 420,48 pertiche
 Pontevico 42,12 pertiche
 Faverzano 243,70 pertiche

Epoca austriaca 
 Brandico 552,71 pertiche
 Lograto 1023,76 pertiche

Toponomastica 
Il nome della famiglia è rintracciabile ancora in alcuni toponimi:

Comuni 
 Provaglio d'Iseo 
 Provaglio Val Sabbia.

Fiumi 
 Roggia Provaglia

Note 

Provaglio
Provaglio